Nebukadnezar, Nebukadnessar of Neboekadnessar kan verwijzen naar de volgende personen:
Nebukadnezar I (1145 - 1114 v. Chr.)
Nebukadnezar II (605 - 562 v.Chr.), bekend uit de Bijbel
Nebukadnezar III (522 v. Chr.), zelfverklaard
Nebukadnezar IV (521 v. Chr.), zelfverklaard ('laatste koning' van Babylon)

Andere betekenissen van Nebukadnezar
Nebukadnezar - een champagnefles van 15 liter
In de sciencefictionfilm The Matrix komt een schip voor dat als naam heeft Nebukadnezar.
Nebukadnezar (Dyson), een compositie van George Dyson